Jan Van den Eynden, Belgisch syndicalist en politicus
 Jean-Claude Vanden Eynden, Belgisch pianist
 Peter Van den Eynden, Belgisch atleet

Zie ook 
 Van den Eynde (doorverwijspagina)